Игуанообра́зные  — подотряд чешуйчатых пресмыкающихся, к которому относятся в том числе семейства игуановых (Iguanidae), агамовых (Agamidae) и хамелеонов (Chamaeleonidae).

Описание 
Многие виды, входящие в этот таксон, отличаются колючими гребнями на спине и на хвосте, а также шлемообразными наростами на голове и горловыми мешками, которые играют большую роль при сигнализировании угрозы и при ритуалах спаривания. К игуанообразным относятся многие ящерицы, живущие на деревьях.

В 1989 году герпетологи Фрост и Этеридж разбили большое семейство игуановых на ряд меньших семейств, имевших ранее статус подсемейств. Из-за этого игуановые стали состоять только из нескольких родов. Все новообразованные семейства были объединены в инфраотряд (ныне подотряд) игуанообразных.

Ископаемые 
 Xianglong zhaoi — ископаемый вид ящериц, живших 130 млн лет назад на территории Китая. Был описан в 2007 году на основе полного скелета с прекрасно сохранившимися отпечатками кожи.

Классификация 
Подотряд включает следующие семейства:
 Инфраотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Инфраотряд 
 Семейство 
 Род , или плоскоголовые земляные игуаны
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада , или длинноногие игуаны
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада 
 Клада

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 Reptile Database: Iguania

Ящерицы